Conques est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Conques, ancienne commune française située dans le département de l'Aveyron, en région Midi-Pyrénées, devenue, le , une commune déléguée de la commune nouvelle de Conques-en-Rouergue ;
 Conques-sur-Orbiel (occitan : Concas), commune française, située dans le département de l'Aude en région Occitanie ;
 Saint-Pardon-de-Conques, commune française du département de la Gironde ;
 Pays de Conques, région naturelle de France située au centre du Massif central, dans le département de l'Aveyron.

Hydronyme 
 Dourdou de Conques, rivière française du département de l'Aveyron.

Patronyme 

 Guillaume Tartas-Conques (1761-1834), homme politique français.

Architecture 
 Prieuré de Conques, ancien monastère près d'Herbeumont en Belgique.

Voir aussi